CAPAC peut désigner :
 la caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, organisme social belge ;
 le comptoir artistique de production et d'administration cinématographique, société française de production cinématographique.
 le certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux conseils

Homonymie